Gillis Congnet, un peintre hollandais (1538 - 1599).
 Henri Congnet, une personnalité catholique du .